J.-Georges Ratelle (1883-1969) est un courtier d'assurance et homme politique fédéral du Québec.
Jean Ratelle (1940-) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Voir aussi